Талајотес има више значења:

 Талајотес (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Талајотес, Талајотес де лос Волканес (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Талајотес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Талајотес (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику